Tyrrhensk flugsnappare (Muscicapa tyrrhenica) är en fågelart i familjen flugsnappare inom ordningen tättingar. Den förekommer på öar i västra Medelhavet där den är stannfågel. Vanligen behandlas den som en del av grå flugsnappare, men vissa urskiljer den numera som egen art.

Utbredning och systematik 
Tyrrhensk flugsnappare behandlades fram tills nyligen som en del av grå flugsnappare, men DNA-studier från 2016 visar att taxonet skiljer sig markant genetiskt från andra underarter av grå flugsnappare och urskiljs därför som ny art av IOC. Flera taxonomiska auktoriteter som Clements et al, Birdlife International samt svenska Birdlife Sveriges taxonomikommitté behåller den dock ännu som en del av grå flugsnappare i väntan på mer studier.

Tyrrhensk flugsnappare delas in i två underarter med följande utbredning:
 Muscicapa tyrrhenica balearica – Balearerna
 Muscicapa tyrrhenica tyrrhenica – Korsika och Sardinien

Utseende 
Tyrrhensk flugsnappare är mycket lik grå flugsnappare men blekare, bröstet inte lika streckat och kortare vingar. Med nuvarande kunskap går det inte skilja deras läten åt.

Ekologi 
Se grå flugsnappare.

Status och hot 
Internationella naturvårdsunionen IUCN erkänner ännu inte tyrrhensk flugsnappare som art, varför dess hotstatus inte bedömts.

Namn 
Fågelns svenska och vetenskapliga artnamn syftar på Tyrrhenska havet, den del av Medelhavet som begränsas av Italien i öster, Sicilien i söder samt Korsika och Sardinien i väster.

Noter

Externa länkar 

 Läten på xeno-canto.org

Flugsnappare
Fåglar i palearktiska regionen